US Open 2013 a fost cea de-a 133-a ediție US Open și al patrulea și ultimul Grand Slam al anului. S-a desfășurat în perioada 26 august – 9 septembrie 2013, pe teren dur, în aer liber, la Centrul Național de Tenis USTA Billie Jean King din New York.

Campioni
Rafael Nadal l-a învins pe Novak Djokovic în finală câștigând titlul la simplu masculin la US Open 2013. A fost al doilea său titlu la US Open și al 13-lea titlu de Grand Slam în general, ajungând pe locul al treilea în lista tuturor titlurilor majore la simplu masculin, după Roy Emerson.

Campioana en-titre, Serena Williams, și-a apărat cu succes titlul, învingând-o pe Victoria Azarenka în finală câștigând titlul la simplu feminin. A fost al cincilea ei titlu de simplu la US Open și al 17-lea titlu major în general. Pentru al doilea an consecutiv, Williams a pierdut un singur set în timpul turneului, cu Azarenka în finală.

Dublul masculin a fost dominat de cuplul ceho-indian Radek Štěpánek și Leander Paes. Jucătorul indian, în vârstă de 40 de ani, a câștigat pentru a treia oară la dublu masculin la US Open, câștigând titluri anterioare în 2006 și 2009. Paes a câștigat al optulea titlu de Grand Slam. Pentru Štěpánek, a fost primul la US OPen și al doilea Grand Slam la general.

Perechea cehă Andrea Hlaváčková și Lucie Hradecká a câștigat la dublu feminin, fiind prima pereche de jucătoare cehe din istoria turneului. Ambele jucătoare a fost al doilea titlu de Grand Slam și primul la US Open.

Cuplul ceho-belarus Andrea Hlaváčková și Max Mirnyj a câștigat la dublu mixt. Jucătorul din Belarus a câștigat astfel al patrulea  titlu de dublu mixt (anterior Wimbledon 1998, US Open 1998, US Open 2007). Pentru Hlaváčková a fost primul titlu la dublu mixt și al doilea Grand Slam la general.

Galerie câștigători

Simplu masculin

Simplu feminin

Dublu masculin

Dublu feminin

Dublu mixt

Distribuirea punctelor și a premiilor în bani

Puncte

Seniori

Juniori

Premii în bani
Premiile totale la US Open pentru 2013 au fost majorate cu aproape nouă milioane de dolari, până la recordul turneului de 34.300.000 de dolari.

În sezonul 2013, premiul în bani de la US Open a fost cel mai mare dintre cele patru turnee de Grand Slam, comparativ cu 30 de milioane de dolari la Australian Open, 29 de milioane de dolari la Openul Francez și 34 de milioane de dolari la Campionatele de la Wimbledon.

* per echipă

Note

2013
2013 în tenis
2013 în Statele Unite ale Americii